

Biologia 
 rytm biologiczny
 rytm dobowy

Medycyna 
 rytm parasystoliczny
 rytm zatokowy

Muzyka 
 rytm
 rytm and blues

Pozostałe 
 Oficyna Wydawnicza „Rytm”
 Stowarzyszenie Artystów Polskich „Rytm”
 Rytm (rzeźba)
 Rytm Ziemi (album muzyczny)
 Rytm – przystanek kolejowy w rejonie rzeczyckim, w obwodzie homelskim, na Białorusi
 Zespół Filmowy Rytm - producent polskich filmów fabularnych

Zobacz też 
 Rythm and Blues (zespół muzyczny)